Siergiej Makarow (ur. 1958) – rosyjski hokeista
 Siergiej Makarow (ur. 1973) – rosyjski oszczepnik
 Siergiej Makarow (ur. 1980) – rosyjski siatkarz
 Siergiej Makarow – rosyjski żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu